John Rodgers (marineofficier, Oorlog van 1812) (1772–1838), Amerikaans marineofficier tijdens de Oorlog van 1812.
 John Rodgers (marineofficier, Burgeroorlog) (1812–1882), Amerikaans marineofficier tijdens de Burgeroorlog, zoon van de eerste John Rodgers 
 John Rodgers (marineofficier, Eerste Wereldoorlog) (1881–1926), Amerikaans marineofficier tijdens de Eerste Wereldoorlog, achterkleinzoon van de eerste John Rodgers.
 John Rodgers (bokser) (1947), Iers bokser
 John Rodgers (musicus) (1962), Australisch componist en musicus.
 John Rodgers (schermer), Amerikaans Paralympisch schermer.